Le qualificazioni del singolare dello Stockholm Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Nicolás Almagro (ultimo turno, Lucky loser)
  Filip Krajinović (qualificato)
  Marius Copil (primo turno)
  Miša Zverev (qualificato)

  Federico Gaio (ultimo turno)
  Márton Fucsovics (ultimo turno)
  Maximilian Marterer (qualificato)
  Adrien Bossel (primo turno)

Qualificati 

  Maximilian Marterer
  Filip Krajinović

  Ante Pavić
  Miša Zverev

Lucky loser 

  Nicolás Almagro

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2015
ATP World Tour 2015